Натуральне число 422
 422 рік до нашої ери
 422 рік нашої ери